Гаджиев Асиф Аббас оглы (; род. 1960) — азербайджанский учёный, доктор филологических наук (1998), профессор, ректор Бакинского славянского университета (БСУ) (2014—2016), член Союза Писателей Азербайджана.

Биография 
Родился 3 апреля 1960 года в городе Марнеули (бывший Сарван Борчалинского района) Республики Грузия. В 1977 году окончил среднюю школу № 246 города Баку, в 1982 году филологический факультет Бакинского государственного университета с дипломом отличия.

В 1982—1986 годах работал в Специализированной военной школе — интернате имени Дж. Нахичеванского (Военный лицей им. Дж. Нахичеванского) в должности командира взвода, являлся председателем Совета молодых учителей Хатаинского района города Баку.

С 1986 года работал в БСУ (бывшем АПИРЯЛ им. М. Ф. Ахундова), был председателем Совета молодых ученых, Студенческого научного общества.

В 1987 году защитил кандидатскую, в 1998 году докторскую диссертацию. Профессор кафедры теории литературы. Читает лекции по курсам теория литературы, история русской литературной критики, поэтика, история и методология литературоведения, ведет спецкурсы и спецсеминары.

В 2000- 2014 годы работал проректором, в 2014-2016 годы ректором Бакинского Славянского Университета.

С 2016 года профессор Университета Азербайджан

Научная деятельность 
А. А. Гаджиев занимается исследованием в области теории и истории литературы, мифопоэтикой современной русской и азербайджанской прозы, поэтики фольклора и литературы, мифологии и фольклористики.

Автор монографий и статей по философско-эстетическим вопросам мифопоэтического мышления, истории и поэтике русской литературы, мифопоэтике современной русской прозы, художественному восприятию Корана в русской литературе, вопросам преподавания русской литературы и русскоязычного образования, структурно-семиотическому анализу лирических фольклорных жанров, историко-поэтическим особенностям тюркской эпической традиции, проблеме мифологизма и фольклоризма современной прозы, этно-поэтическим концептам национального сознания, евразийству и т. д.

Перевел на азербайджанский язык ряд образцов евразийских текстов и литературных манифестов XX века.

Также занимается исследованием истории, этнической культуры и фольклора ахалцихских турок (Ahısqa türkləri, Axısxa türkləri, Ahıska türkləri, месхетинские турки, турки-месхетинцы, Meskhetian Turks, Ahiska Turks, თურქი მესხები, მაჰმადიანი მესხები), его книги в этой области и собранные им фольклорно-этнографические материалы изданы в Азербайджане и Турции.

За заслуги в собирании, исследовании и пропаганде Борчалинского тюркского фольклора награждён почетным дипломом общественной организации Борчалы.

Некоторые работы изданы в России, Турции, Болгарии, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Германии, Иране  и других странах. Автор около 200 статей, в том числе монографий и учебных пособий. Является редактором, консультантом, рецензентом более 50 монографий, научных сборников, учебников.
Оппонировал на защите более 30 диссертаций, в том числе 10 докторских работ, научный руководитель нескольких докторантов.

Участник международных конференций в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Киеве, Анкаре, Стамбуле, Дрездене, Риме, Ташкенте, Душанбе, Тбилиси, Минске, Грозном, Варне, Шумене и других городах.

Член научно-редакционного совета Центра исследований наследия Гейдара Алиева.

Был председателем научно-теоретического семинара при Институте фольклористики Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), членом Специализированных советов по защите диссертаций при Институте литературы им. Низами НАНА и при БСУ, членом Экспертного Совета по филологии при ВАК при Президенте Азербайджанской Республики (2007—2011), в 2011—2016 гг. был председателем Диссертационного совета при БСУ. Является членом Научно-художественного совета Переводческого Центра Азербайджанской Республики.

Автор ряда программ и учебников для средних школ и университетов. Председатель рабочей группы Министерства образования АР по подготовке куррикулума по литературе для средних общеобразовательных школ с русским языком обучения, а также руководитель авторской группы МО по подготовке программ и учебников по литературе для 5-11 классов школ с русским языком обучения, главный редактор комплекса учебников для указанных классов. Член отделения языка и литературы научно-методического совета МО АР, Координационного Совета МО по непрерывному педагогическому образованию. Член проблемного совета НАНА по фольклористике. Член научного совета Объединения кавказских университетов (Турция).

Один из учредителей и член Международного педагогического общества в поддержку русского языка (Москва). Член Координационного Совета этого общества (с 2005-го года).

Решением Ученого Совета Московского гуманитарного педагогического института от 26.09.2006 г. (№ 12) Гаджиеву Асифу Аббасовичу присвоено звание Почетного профессора Московского гуманитарного педагогического института.

Награждён почетным знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество» (2014),
медалью Международного педагогического общества в поддержку русского языка «За верность учительскому призванию» (Москва, 2014). Решением МАПРЯЛ от 22 апреля 2016 года награждён медалью А. С. Пушкина.

Член редакционной коллегии журналов «Русский язык и литература в Азербайджане», «Литературный Азербайджан», редакционного совета научного журнала «Вестник МГЛУ» (Москва), редакционного совета журнала «Научный диалог» (Россия, Екатеринбург), научно-консультационного совета Сборника научных трудов «Сазриси» («Мысль») Национального института педагогических наук им. Якова Гогебашвили (Тбилиси), редколлегии журнала «Гарапапахлар» («Карапапахи», Грузия), международного научного журнала «Евразия» (Турция), серий научных трудов «Библиотека филолога», «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» и т.д. Член Союза писателей Азербайджана.

Книги 
 Эпическая традиция и современная проза. Б., 1984
 На чужбине. Этническая культура ахалцихских (месхетинских) турок. Б., 1992
 Мифологизм и фольклоризм современной прозы. Б., 1993
 Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. Б., 1997
 Теория литературы. Учебное пособие. Б., Мутарджим, 1997 (соавтор)
 Фольклор ахалцихских турок. Б., 1998
 Поэтика баяты. Б., 2000
 Фольклор ахалцихских турок. Анкара, 2001
 Философия мифопоэтического мышления. Б., 2002
 Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Б., 2003
 Литература. Учебник для 8 класса азербайджанских школ с русским языком обучения. Б., 2006 (соавтор и научный редактор)
 Литература. Учебник для 9 класса азербайджанских школ с русским языком обучения. Б., 2007 (соавтор и научный редактор)
 Фольклор ахалцихских турок. Б., 2008
 Коран в русской литературе. Б., 2009
 Ахалцихские турки: Знание о Родине. Стамбул, 2009
 Камал Абдулла: морфология выбора. Б., 2010
 История и методология литературоведения. Баку, 2011
 История и методология литературоведения. Баку, 2011 (на азерб языке)
 Коран в русской литературе. Стамбул, 2012
 Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Баку, 2012
 Типология русской прозы рубежа XX и XXI веков. Баку, 2012
 Национальный куррикулум по литературе для школ с русским языком обучения (V-XI классы).Министерство Образования Азербайджанской Республики. Баку, 2012 (председатель рабочей группы).
 Образовательная программа (куррикулум) по литературе (с русским языком обучения) для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики (V—XI классы). — Баку, МО АР, Институт проблем образования АР, 2013 (председатель рабочей группы)
 Ахалцихский Ашуг Молла Мухаммед Сефили. Баку, 2014
 Урумы: история и фольклор.Баку, 2014
 Выселенческий фольклор ахалцихских турок. Баку, 2014
 Мир верований ахалцихских турок. Баку, 2014
 Ахалцихский поэт Уста Муртез. Баку, 2015
 Мифопоэтика русской прозы. Вторая половина XX века. – LAP LAMBERT Academic Publishing,  2018
 История литературных размышлений XX века (воспоминания, манифесты, концепции), Баку: АУ, 2018
 Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика : учебное пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
 История и методология литературоведения : учебно-методическое пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
 Bayatı poetikası: struktur, semantika, praqmatika. – Bakı: “Elm”, 2019, – 242 səh. (yenidən işlənmiş və genişləndirilmiş ikinci nəşri).
«قرآنکریمدرادبیاتروس» (Священный Коран в русской литературе). На персидском языке. Иран, “Ассоциация российско-иранской дружбы”, “Mirasmaktoob”, 2021 http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/11016
 Гаджиев, Асиф Аббас оглы. Русская проза рубежа ХХ и XXI веков. Основные направления и течения : учебно-методическое пособие / А.А. Гаджиев. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 50 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.
 Гаджиев, Асиф Аббас оглы. Русская проза второй половины XX века. Вопросы мифопоэтики : учебное пособие / А.А. Гаджиев. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 178 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.
 Асиф Гаджили. Шуша: лиературно-культурная среда. Баку, 2022

Статьи и тезисы 
 «Koroğlu» dastanının morfoloji strukturu // «Elm və həyat», 1981, № 1
 Ozan sənətinin özünəməxsusluğu // «Azərbaycan müəllimi», 20.11.1981
 Dünya ağacı moitvi Azərbaycan mifologiyasında // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1982
 Устная эпическая традиция и развитие азербайджанской советской прозы // «Соц. реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. Тезисы докл». Б., /БГУ, 1984
 Zaman və onun poetik-mifik qavrayışı // «Elm və həyat», 1985, № 10
 Новый вклад в теорию слова // «Русский язык», 20.11.1986
 «Gəlin rusca danışaq» // «Azərbaycan gəncləri», 25. 03.1986 (M.Qasımov)
 Внутренний мир произведения и художественный перевод // «Русский язык», 20.03.1987
 Историческая преемственность литературного процесса и преподавание русской литературы в национальной аудитории.// Тезисы докладов республ. науч.-практич. конференции. — Б., БГУ, 1987
 80-ci illər: ədəbi tənqidin axtarışları // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1988
 Gəl dönəlim o yerlərə, arkadaş // «Ulduz», 1989, № 7
 Milli süjet konsepsiyası və poetik sistemin təkamülü // «Azərb. ədəb. tarixi poetikası», B., «Elm», 1989
 Традиции русской классики как типологический контекст современной азерб. прозы / к интерпретации образа патологической личности/. // Проблемы интерпретации худож. произвед. в свете межнациональных связей. — Тезисы докладов межвуз науч. конф. 24-27 окт., Ташкент, 1989
 О принципах анализа художественного мифологизма и фольклоризма современной советской литературы в свете исторической поэтики // «Творческая платформа сов. многонац. литературы». Тезисы докладов. Б., 1989
 Образы патологических героев как выразители общечеловеческого и вечного в русской классической и современной советской литературе.// «Общечеловеческое и вечное в литературе XX века». Тезисы докладов всесоюзной научн. конф. 11-14 сент. Грозный, 1989
 "Kitabi-Dədə Qorqud"da insan və tale" // «Folklor və mədəniyyət». Gənj filoloqların Vl resp. konf. mat-rı. B., Elm, 1990.
 Некоторые предпосылки изучения проблемы автора в аспекте фольклорно-литературных связей /на мат-ле совр. сов. прозы/. // «Языковые контакты и литер. связи». — Тезисы докладов. — Б., АПИРЯЛ,1990
 Проблематика современной писательской критики Азербайджана /Анар, Ч.Гусейнов, Эльчин/. // «Писатели как критики. Материалы Вторых Варзобских чтений» — Душанбе, 1990 (Ф.Наджиева, М.Мамедов)
 О проекте Программы по русской литературе для азербайджанских средних школ /IX-X кл./. // РЯЛАШ, 1990, № 2 (С.Нуриев, М.Мамедов)
 Mesxet türklərinin folkloru /Qərib quşlar ötəndə/ // «Türk dünyası araşdırmaları» /Türkiyə/ 1990, lV (65)
 Sonsuzluq yolçuları // «Azərbaycan», 1990, № 6
 Qəriblik nəğmələri // «Azərbaycan türkləri» /Türkiyə/, 1990, № 2
 Axısqa türklərində ağac və su kultları // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, № 1
 Axısqa türklərində mətbəx və geyim — kuşam kültürü // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, № 8
 80-cı illər ədəbiyyatı haqqında // «Azərbaycan», 1991, № 3
 Axısqa türklərinin tarixi // «Ulduz», 1991, № 8
 Axısqa türk folkloru // «Milli folklor» /Türkiyə/, 1991, № 9
 Qafqazda türk cümhuriyyətləri// «Ədəbiyyat qəzeti», 01.04.1991
 Мифологизм и фольклоризм современной советской прозы в свете исторической поэтики // «Вопросы теории и истории многонациональной литературы» — Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1992
 Принципы и значение спецсеминара по проблеме «Фольклор и литература». // «Пути совершенствов. профес. подготовки учителя-русиста в педвузе» — Тезисы докладов — /15-16 окт/. Б., АПИРЯЛ. 1992
 Архетипические смыслы в современной реалистической прозе // «Актуальные вопросы изучения художественного текста и его перевода» — Тезисы докладов — /22-23 окт./. Б., АПИРЯЛ, 1992
 Художественный фольклоризм как общетипологическое явление в современной прозе.// «Актуальные проблемы изучения литературных связей и художественного перевода». — Тезисы докладов — /19-21 мая/. — Б., Изд-во АГУ, 1992
 Axısqa türklərinin xalq təqvimi // «Türk kültürü» /Türkiyə/, 1992,№ 3
 Müasir poeziya /sorğu/ // «Azərbaycan», 1993, № 1-2
 Мифологизм и фольклоризм композиционного мышления в современной художественной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». — Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1993
 Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Milli folklor. Türk dünyası folklor dergisi, Ankara, 1993, Sayı 18 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)
 Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi, Erzurum, 1994, Sayı 1 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)
 Символика дома в современной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». — Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1995
 Архаические модели мира в современной прозе /художественное время и пространство/ // Сборник трудов, посвященный 50-летию АПИРЯЛ им. М. Ф. Ахундова. — Б., Мутарджим, 1996
 Библейско-коранические мотивы в современной художественной прозе /легенда об Иосифе-Юсуфе Прекрасном // Вопросы филологии /Сборник статей/ — Вып. П. — Баку, Мутарджим, 1996
 Мифологическое мышление в современной прозе /метаморфоза/ // Вопросы филологии /Сборник статей/ — Вып. П. — Баку, Мутарджим, 1996
 Мифологический генезис традиционных тюркских сюжетных циклов // «Проблемы изучения гуманитарных наук на совр.этапе». Тезисы докладов /февраль, 1997/, АГИЯ, Баку, 1997
 Bayatılarda subyekt və adresat tipləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. I buraxılış. B., Mütərcim, 1997
 Türk şerində vurğunun rolu // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə.LI buraxılış. B., Mütərcim, 1997
 Литературный процесс // Теория литературы. Учебное пособие. Б., Мутарджим, 1997
 Полезное учебное пособие по русской литературе для студентов-филологов // Русский язык и литература в Азербайджане, 1997, № 4
 Yaşıl ada — Kıbrıs doğmalığı // «Mütərcim», 1997, № 4
 Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса // B.. «Mütərcim», 1997
 Предисловие к книге Б.Мусаева "Азерб. лиг-ра XX века " (1 часть) // B., «Mütərcim», 1997
 "Qurani — Kərim"də kitab və ləfz // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. B., Mütərcim, 1998
 Bayatılarda poetik modelləşdirmə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. IV buraxılış, B., Mütərcim, 1998
 Новаторская книга // «Azərbaycan müəllimi», 12.02.1998.
 Etnik coğrafiya və milli özünüdərketmə // Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq elmi kollokvium tezisləri.21-24 aprel 1999, Qərb UN-ti, AEA, B., 1999
 Ethnic geography and national self-consciousness // National Consciousness. Proposals of international scientific colloquium. April 21-24 1999, Western University, ASAR,B,1999
 "Kitabi-Dədə Qorqud"un müəllif və yaranma dövrü haqqında mülahizələr.// «Dədə Qorqud-1300» «DQ» eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konf-ın materialları M.F.Axundov ad. APRDƏİ/28-29 sentyabr 1999/, B., Mütərcim, 1999
 Dəyərli tədqiqat: Füyüzat ədəbi məktəbi // «Müətrcim», 1999, № 4
 Ensiklopedik lüğət və ədəbiyyatşünaslıq qayğıları // «Ədəbiyyat qəzeti», 30.07.1999
 Nəsrin çevrəsində // «Rezonans», 18-24. 12.1999.
 Предисловие к книге Б.Мусаева «Азербайджанская литература XX века» // В., Müətrcim, 2000
 "KDQ"da müəllif təfəkkürü və tarixi proses. // «Mütərcim», № 2, 2000,
 Жанровый синкретизм в современной прозе //«Дидактические проблемы образования». Материалы межд. конф. Тбилиси, 2000
 Alim ömrü // «Ədəbiyyat qəzeti», 10.03.2000
 Географический образ родной земли у азербайджанских тюрков (сравнительные наблюдения по этнической психологии). «Азербайджан и азербайджанцы», № 5-6, 2001
 Məsafədən təhsilin kommunikativ-metodik məsələləri. «Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan „Distant“ (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik tezisləri».Bakı, ADİU,2001
 Əməlisaleh insan, cəfakeş alim // M.Qocayev «Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi» // Bakı, 2001
 Bədii təkamüldə şifahi və yazılı mətn tipologiyası // «Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında»(respublika konfransının materialları, 20-21 iyun, 2001-ci il), B., Elm, 2001
 Трагедия личности в романе Ю.Самедоглу «День казни» //«Наука верней золотой поруки,..». Сб.статей к 60-летию д.ф.н. проф. М. К. Коджаева, БСУ, 2001
 Azərbaycan türklərində coğrafi yurd obrazı // «Восток и Запад»: Типология и диалог культур. Мат. научн. конф. «Восток и Запад» (15-18 ноября 1999 г.), Б., БСУ, 2001
 Поэтический мир произведения и художественный перевод. // Тезисы научно-методической конференции «Художественный перевод: теория, практика, преподавание», Б., БСУ, 2002.
 Mifopoetik ənənədə dünya ağacı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər,XI, B.,Səda,2002.
 Zamandan əvvələ (türk şüurunda ilk zaman anlayışı) //«Dünya Azərbaycanlıları», 2002, № 1
 «Dədə Qorqud Kitabı»: epik təfəkkür və tarix // «Dədə Qorqud». Elmi-ədəbi toplu, 2 (3), В., 2002
 Azərbaycan türklərində coğrafi yurd duyğusu // «Çıraq», № 1,2002.
 Проблема жизни и смерти в современной русской прозе (А.Ким. «Лотос») //«Müdriklik yollarında» f.e.d., prof. Y.İ.Rüstəmovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. B., BSU, 2002
 Gümüş dövr poeziyasının ecazkar aləmi // K.Abdulla.Kədərli seçmələr.B.,2002 (A.Məmmədli)
 Fransız romanı XX əsrdə // «Yeni Azərbaycan», 14.04.2002
 «Kədərli seçmələr», yaxud ali həqiqət axtarışı // «Yeni Azərbaycan», 06.09.2002
 Мифологизм авторского сознания в современной азербайджанской прозе // Диалогът на литературите в текста на културата. Шумен (Болгария), Изд-во ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003.
 Новая программа — требование дня // РЯЛА, № 1, 2003
 «Остаться с самим собой» (Человек и при¬рода в творчестве В.Астафьева) // «Tağıyev oxuları». Ənənəvi beynəlxalq konfrans.B., BSU,2003
 Инонациональные стили русской прозы // РЯЛА, № 2, 2003
 «Другая жизнь и другие люди» (Человек и история в повестях В.Распутина) // «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук». Вып. 2. Б., «Мутарджим», 2003.
 «Koroğlu» dastanının morfoloji strukturu // «Dirçəliş — XXI əsr» jurnalı № 65, iyul, 2003
 Мир как школа («Ночь после выпуска» В. Тендрякова) // «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук». Вып. 3. Б., «Мутарджим», 2003
 Ədəbi məclislərin tarixi-tipoloji tədqiqi // «Mütərcim» № 3-4, 2003.
 «… и нет ничего нового под солнцем» («Привычное дело» В.Белова) // «Kamillik zirvəsinə doğru». — В., 2003
 Çağdaş folklor yaradıcılığının tipologiyası və poetikası // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIV, B., Səda, 2003
 XX əsrin ədəbi salnaməsi (İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat) // «Ruh», 03.2003. № 1
 Futurizm // «Ruh», 05.2003, № 11
 Postmodernizm // Səhifələr, № 10, 20-27.07.2004
 Avrasiyaçılar və Turan psixoloji siması // Səhifələr, № 1 1 , 27 iyul-3 avqust, 2004
 Ədəbiyyatda sosiallıq // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
 Simvolizm // «Səhifələr», 31 avqust-sentyabr,2004
 Məşriqdən məğribə // «Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 O sizə ansızın gələcəkdir (Apokalipsis və incəsənət) // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
 Dahilik və dəlilik // «Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004
 Sürrealizm // «Səhifələr», № 1, 15-22.05.2004
 Ekspressionizm // «Səhifələr», № 3, 1-07.06.2004
 Akmeizm // «Səhifələr», № 4, 08-15-06.2004
 Ədəbiyyatın ilahi mahiyyəti (dini-fəlsəfi tənqid) // «Səhifələr», № 5, 05-22.06.2004
 «Bu da bir həyatdı oynadıq onu» (Oyun və sənət) // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004
 Modernizm // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
 Dadaizm // «Ruh», 06,2003, № 13
 Русская проза второй половины XX века. Аспекты мифопоэтики. // «Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ». — Б., Изд-во «Китаб алеми», 2004.
 Концепция ума-глупости в творчестве В.Шукшина // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. В.1, Б., 2004
 Turan psixoloji tipi və ortaq türk mədəniyyəti // «Tağıyev oxuları», В., 2004
 Axıska türklərinin folkloru və çağdaş sosial yaşamı (ing. dililndə) // Folklor və etnoqrafiya, 2004, № 1.
 Фольклорно-литературный синкретизм современного устного творчества и жанровые трансформации в прозопоэтической традиции // «Elm və cəmiyyət», I buraxılış, В., 2004
 От редактора // Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX века. Б., 2004
 Avrasiyaçılıqda türklər // «Mütərcim», 1-2, 2004
 "Kitabi-Dədə Qorqud"da epik norma və insan taleyi // «Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları». Uluslararası simpozium, 6-7 may, 2004.Bakı, Qafqaz Universiteti, 2004
 Etnik-coğrafi təsəvvürlərdə Azərbaycan obrazı // «Dirçəliş», № 78-79, 2004
 Образ дома в современной художествен¬ной прозе // BSU Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyat seriyası.№ 1, В., 2004
 «Dədə Qorqud kitabı»: epik təfəkkür və tarix // Dədə Qorqud. — 2004. — № 2.
 Coğrafi mühit və türk poetikası // «Dədə Qorqud», 2004, № 3.
 Современный фольклор месхетинских (ахысгинских) турок. // 50 години специалносг тюркология в Софийския Университет" Свети Климент Охридски". Юбилеен сборник. София, 2004
 Əgər Bakını görməmisənsə // «Ədəbiyyat qəzeti», 07.05.2004
 Cəhd və hüquq // Ekspress, 5 oktaybr 2004
 Русский язык в современном Азербайджане // Азербайджан и Россия: исторический диалог. — Москва, Изд-во РАГС, 2004, с.174-178.
 Heydər Əliyev və diaspora quruculuğu // «Heydər Əliyev: qəlblərdə yaşayan ömür». B., 2004
 Coğrafi mühit və milli mənlik şüuru // «Xəzər» 2 iyun 2005
 Milli şüurda zaman və tarix // «Xəzər», 11 iyun 2005
 Milli mədəniyyətimizdə söz və kitab anlayışları // «Xəzər»,25 iyun 2005
 Пространство и национальное самосознание // «Каспий», 02. 07. 2005
 "Yarıçıq əlyazma"nın bütöv müzakirəsi // «Ulduz», № 1,2005
 Ahıska türklərinin folklorunda rus zülmünü anlatan motivlər // «Bizim Ahıska» (Ankara), s.2, ocak-mart,2005
 Мифологическое мышление в современной азербайджанской прозе // «Киргизская государственность», Бишкек, 2005
 Предисловие // А. Кязимова. Архетипы в поэтике русской прозы. Б., 2005
 Мифологема «слово и безмолвие» в прозе В.Маканина // «Elm və cəmiyyət», B., «Kitab aləmi», 2005
 vAxıska türklərinin qədim taixinə dair // «BSU Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası», 2005, № 1-2
 Dindirir əsr bizi (Milli şüurda ziyalı şəxsiyyəti və cəmiyyət) // «Xəzər», 23 avqust 2005
 О методологии учебников по русской литературе для национальных школ в современном социо-культурном контексте // Русский язык без границ. Сборник материалов по итогам Международного совещания. Москва, 12-16 апреля 2005 г. Москва: Издательский дом «Этносфера», 2005.
 Русский язык — язык Пушкина и Есенина // Журнал «Этносфера» (Москва), 2005, № 12 (87)
 Программа по литературе для V—XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения (проект) // «РЯЛА», № 1, 2006 (kollektiv).
 Проблема жизни и смерти в повести А.Кима «Лотос» // Актуальные проблемы философии и филологии. Самара, 2006, с.94-101
 Bizim Ahıskaya mektub // «Bizim Ahıska», № 5 (mayıs), 2006
 Bayatıların poetik semantikası // Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab.Б."Elm", 2006
 От редактора // Э.Магеррамов. Поэзия Г.Арифа в русских переводах. Б., 2006
 Тезисные заметки о типологии русской прозы рубежа XX и XXI веков // Актуальные проблемы языка и литературы. Сборник тезисов и статей. Баку, ВСУ, 2006, 6 стр.
 Программа по литературе для V—XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. МО АР. Б., 2006 (коллектив)
 Ахалцихские турки: история, этнография, фольклор // «İrs — Наследие», 2007, № 2 (26)
 Seçimin morfologiyası və ya göy üzü teatr pərdəsi kimi. // «525-ci qəzet», 10.11.2007
 «Quran-i — Kərim» motivləri rus poeziyasında // «Mütərcim», 1/2, 2007
 Postmodernizm // «Tənqid.net», 2007, 7
 Türk dünyası: gələcəyimiz birliyimizdədir // «Azərbaycan və dünya», yanvar, № 1, 2008
 Турки — ахыска: возвращение на родину // «Из», № 1(2), 2008
 Ahıskada sənaye və ticarət // «Bizim Ahıska», № 10, 2008 (Türkiyə)
 Русский язык в новых независимых государствах: реалии и ирреалии // РЯЛА, 1, 2008
 Ön söz // L.Şimşəkov.Sürgün xatirələri. B., 2008
 Азербайджанский язык // Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008, с.6-8
 Молчание как объект мифопоэтики в прозе В.Маканина // Современные исследования в области гуманитарных наук. Сборник научных статей. М., 2009
 Метаморфозы демонической канцелярии // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. 1-2 (63). Екатеринбург, 2009
 Rus ədəbiyyatında İstanbul // Mütərcim, 2009, 1.
 İmam Şamil: üləma, sərkərdə, şair // «Mütərcim», 2010, 1
 Etnik coğrafi təsəvvürlərin azərbaycanşünaslıq araşdırmalarında rolu // «Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010», B., 2010
 Метаморфозы демонической канцелярии (фантасмагории А.Кима и В.Орлова) // Сборник научных трудов ученых Московского городского педагогического университета и Бакинского славянского университета. М., МГПУ, 2010
 Gözlənilməzliyin poetikası və yaxud İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının uğuru // «Ədalət», 19 iyun 2010
 Axtardığımız insan: professor Nizami Tağısoy // Nizami Tağısoy: bir ömrün rapsodiyası. B., 2010
 «Безумие без безумного» (к мифопоэтике чудиков В.Шукшина) // «Elmi əsərlər» Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Minsk, 2010; Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Баку — Мінск — 2010. № 1, s.104-114.
 Bu derginin her bir sayısı hakikaten bir eserdir // «Bizim Ahıska», 2010, № 20 (Türkiyə)
 Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (fənn proqramı). B., Mütərcim, 2010
 История и методология литературоведения (программа курса). Б., Мутарджим, 2010
 Mədəniyyətimizin fenomenal hadisəsi // «525-ci qəzet», 11.12.2010
 «Millət deyə alışıb, Vətən deyə ölərmiş» // «Varlıq», 2 mart 2010 (Tbilisi)
 О концепции учебников по русской литературе для национальных школ в современных условиях // Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Мінск-Баку, 2011. № 2; «Elmi əsərlər» Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri. Minsk- Bakı, 2011. № 2, s.12-18.
 Hatıralarda Ahıska Yurdu — 1 // «Bizim Ahıska», Bahar 2011, sayı 22, s.31-35 (Türkiyə)
 Hatıralarda Ahıska Yurdu — 2 // «Bizim Ahıska», Yaz 2011, sayı 23, s.12-18 (Türkiyə)
 İmam Qazi Məhəmməd: üləma, sərkərdə, şair // Mütərcim, 2011, № 1, s.107-112
 «Qarapapaqlar» jurnalının 50-ci sayına arzularım // «Qarapapaqlar», 2011, 9 (51)
 «Yarımçıq əlyazma»: cəhd və hüquq // Tənqid.net. № 8 (2011), s.73-77
 О иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования) // Ali təhsil və cəmiyyət. Elmi-metodik jurnal. B., 2012, № 1
 О методологии изучения современной русской прозы в аспекте мифопоэтики // «Elmi əsərlər» Bakı Slavyan Universiteti və Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Poltava, 2012, s.79-90; Ученые записки. Спильне видания. БСУ, ПУЕТ. Баку — Полтава — 2012. № 1, s.79-90.
 Vəzir Muxtarın ölümü: müsəlman fanatizmi, yaxud erməni fitnəsi // «Mütərcim», 2012, 1-2.
 Иноязычное образование в современном социокультурном контексте: вопросы истории и методологии // Elmi əsərlər (Bakı Slavyan Universiteti və Ural Federal Universitetinin birgə nəşri); Ученые записки (Совместный выпуск БСУ и УФУ)
 Modernizm haqqında bir neçə söz // «Tənqid.net», № 9 (2012)
 «Şair və rəssamın savaşı: „İosif Stalin və Adolf Hitler“» // http://kulis.az/news/8876 (2014)
 Об иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования в Азербайджане) // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. № 1 (48). Москва, 2015, с.15-26.
 Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 Nisan 2014. Giresun. Türkiye, 2015
 "Kitabi-Dədə Qorqud"da normativ və fərdi davranış // «Epos və etnos… beynəlxalq simpozium. Materiallar, Bakı, 12 noyabr 2015-ci il», s.5-9.
 Ədəbi mərhələnin və şəxsiyyətin portreti: qəribə adamın xatirələri // «Mütərcim», 45, 2015
 Eski Devir Rus Edebiyatında Türkler ve İslâm // Yeni Türkiye, sayı 74, temmuz — aralık 2015, s.207-222
 Предисловие // Русский фольклор Азербайджана. — Б., 2015
 Dədə Qorqud Kitabı: ləfsdən kitaba keçidin poetikası // Milli zəka, oktyabr-dekabr 2015, s.48-58
 Ön söz // İvan Pavliy. Zaxariyanın sevdiyi şeir. B., Mütərcim, 2017
 Ukraynalı İvan Pavlinin Azərbaycan dilində yazdığı əsər: Zaxariyanın sevdiyi şeir // http://manera.az/edebiyyat/3797-van-pavliy-zaxariyanin-sevdiyi-sheir.html, 17.03.2017
 Русскоязычие как компонент поликультурного образования в Азербайджанской Республике // Научный диалог. — 2017, № 2, с. 235—255. (Россия, Екатеринбург)
 Асиф Гаджиев: «В Азербайджане русский язык — один из элементов национальной духовности, культуры и образования» // http://aze.rs.gov.ru/ru/news/9570  (17 марта 2017 г.)
 Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: реалии и перспективы развития // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. — Москва, 2017. № 1(52). — с.28-44.
 Avrasiyaçılıqda türklər və slavyanlar (5.06.2017)
 Avanqard ədəbi hərəkatı (12.06.2017)
 Ultra ədəbi cərəyanı (17.06.2012)
  Dadaizm ədəbi cərəyanı… (27.06.2017)
 Ekzistensializm ədəbi cərəyanı(03.06.2017)
 Artizm ədəbi cərəyanı
 Neoqonqorizm ədəbi cərəyanı
 «Yeni tənqid» hərəkatı
 «Klarte» ədəbi qrupu, 2017
 Ölüm və mədəniyyət, 2017
 O sizə ansızın gələcəkdir: apokalipsis və mədəniyyət, 2017
 Strukturalizm və poststrukturalizm, 2017
 Oyun və mədəniyyət, 2017
 Ay işığı adamları (rus dini-fəlsəfi tənqidi), 2017
 Sirdən çıxıb sirrə qayıdanlar: ədəbiyyatda gerçəkçilik və realizm), 2017
 Şozizm ədəbi cərəyanı), 2017
 Futurizm ədəbi cərəyanı), 2017
 Simvolizm ədəbi cərəyanı), 2017
 Akmeizm ədəbi cərəyanı), 2017
 Bədii yaradıcılığın gender aspektləri və feminist tənqid // Gender problemi və müasirAzərbaycan. Respublika elmi konfrnsının materialları. 25.11.2017, Bakı, Azərbaycan Universteti, 2017, s.18-22
Garipliğin Şiiri Yahut Gülahmet Şahin’in Şiir Dünyası // Bizim Ahiska, sonbahar, 2017, sayı 48 
 Azərbaycan multikulturalizmi və ədəbiyyat // Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Bakı, AU, 2018, S.27-33 
Ahiskali Âşik Mehemmed Sefilî // Bizim Ahıska, Bahar 2018, sayı 50
Ahiskali Şair Usta Mürtez // Bizim Ahıska, Yaz 2018, 51. sayı
Şərəfli ömür yolu // M.Allahmanlı, T.Qəni. Şirvan vurğunu, yollar yorğunu. B., 2018
Dəyərli tədqiqat: ön söz // Atəş Əhmədli. Ənənəvi söyləyicilik sənəti (Şirvan folklor örnəkləri əsasında). Bakı, 2018
Türk Sevdalısı: Bizim Yunus Zeyrek // Bizim Ahıska, Sonbahar 2018, 52. sayı
Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели мультикультурализма // Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. С.39-47.
Ahıskalı Şair Cabir Xalid’in Sanat Dünyası // Bizim Ahıska, Kış 2019, sayı 53, səh. 27-29
“Bu şairlux nə hekmətdür”, yaxud Ahıskalı Şair Cabir Xalidin əqidə və sənət dünyası // Cabir Xalid. Axısxa тəğmələri. İstanbul, 2019 (kitaba ön söz)
 Azerbaycan’da Ahıska Türkleri Yazarlar Birliği // Bizim Ahiska, 54-55. Sayı. Bahar-yaz 2019, 54-55 sayı, səh. 13-15.
 Фольклорно-литературный синкретизм и жанровая типология выселенческого фольклора ахалцихских турок // Программа и тезисы XXVII Международной научной конференции «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 4 октября 2019 года, Москва.
 Qafqaz əsirliyindən Qafqaz sevgisinə // "Tamilla Əliyeva. Qafqaz müharibəsi rus ədəbiyyatında. Xəzər Universiteti Nəşriyyatı. Bakı 2019" kitabına ön söz, s. 4-8.
 Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели мультикультурализма: вопросы языковой политики, методологии и практики // Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств» (Минск, 2–4 декабря 2019 г.) : Сборник тезисов. - Москва : Государственный институт русского языкаим. А. С. Пушкина, 2019. - 230 с. С. 31-33.
 Ahıska Türkleri Azerbaycan’da // Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019. S. 642-651.
 Фольклорно-литературный синкретизм и жанровая типология выселенческого фольклора ахалцихских турок // Вопросы тюркской филологии. Выпуск XIII: материалы Дмитриевский чтений / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т. стран Азии и Африки. – М.: Издательство МБА, 2020. – 431 с. – С. 292-313
Ahıska Türkleri Azerbaycan’da // “Sürgünün 75.Yılında Ahıskalı Türkler” - Hasret kokan yurdumuz. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsiçi Esenler / İSTANBUL, 2020, s.242-251
 Тюркский стиль русскоязычной прозы второй половины XX века:вопросы сравнительной поэтики и исторической типологии Программа и тезисы XXVIII Международной научной конференции «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 2 октября 2020 года, Москва. – C. 62
 Вопросы преподавания русской литературы в условиях онлайн-образования в Азербайджанской Республике // Русский язык в современном онлайн-образовании: Сборник материалов международной научной онлайн-конференции/ Под ред. В.И. Супруна. –Волгоград: Издательство ООО РА «Фортесс», 2020. – 412 с. – C..169-179
 Yaxın və uzaq Tiflis: evdə qalıb xatırladığımız yurdlarımız... // 525-ci qəzet. 23.04.2020
 Yaxın və uzaq Borçalı: Sarvan şəhəri // 525-ci qəzet, 01.10.2020 / 
 Rəsad Məcidin qələmsiz yazdıqları və ya şəbəkə ədəbiyyatımızın ilk  nümunəsi! // "Ədəbiyyat qəzeti", 26.12.2020, s.24-25
 Yetmişi aşırdın, yüzə nə qaldı: Ahıskalı Şair Cabir Xalidin yubileyinə // 525-ci qəzet, 22 yanvar 2021-ci il. s. 11
 Современная русская сетевая литература // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. 2020. №4 (62)  2020. — c.104-133
 Ahıskalı Şair Molla Məhəmməd Səfili // 525-ci qəzet, 9 fevral 2021
 Azərbaycan sevdalı ukraynalı alimin Türkiyə uğurları – İvan Pavli // “525-ci qəzet”, 02.04.21
 Varlığında qürbət ağrısı daşıyan şair - Mircavad Ahıskalı // “525-ci qəzet”, 03.06.21
 Ahıskalı Şair Həmdi Yitgün // "525-ci qəzet", 13.08.21
 Ahıskalı Şair Usta Mürtəz // "525-ci qəzet", 28.07.21
 Ahıskalı Şair Güləhməd Şahin - Asif Hacılı yazır // 525-ci qəzet, 01.09.21
 Türk sevdalısı: ahıskalı alim və şair Yunus Zeyrək // 525-ci qəzet, 21.10.21
 "Usanmadım bu sevdadan" - Asif Hacılı yazır. AHISKALI ŞAİR SABİRCAN CƏLİLİN POEZİYA DÜNYASI // 525-ci qəzet, 01.12.21
 "Yurduma aparan yollar hardadır?" - Asif Hacılı yazır: AHISKALI ŞAİR ŞƏMŞİR ŞİMŞƏKOĞLUNUN SÖZ DÜNYASINA BİR NƏZƏR - "Ahıska türk yazarları" silsiləsindən // 525-ci qəzet, 21.09.21
 "Haqqa gedən bir yoldayam!" - Asif Hacılı yazır: AHISKALI ŞAİR TƏZƏGÜL CÖVDƏTQIZININ POEZİYASI HAQQINDA QEYDLƏR // 525-ci qəzet, 23.12.21
 Osmanlı(Ahıska) Türklerinin Sürgün Tiyatrosu “Miko Gösterisi” // Erzurum Sevdası Dergisi. Kasım ayı, Özel sayısı, Ahıska Sorunu venÇözümü. Sene 2021. – s. 35-41 
 və uzaq Borçalı: Sarvan şəhəri // 525-ci qəzet, 01.10.20
 Ahıska türklərinin sürgün teatrı: “Miko – Şou” teatrosu // Zirvə  informasiya mərkəzi, 09.01.2022
 Bu ayrılıq çox uzandı: Ahıskalı şair İlyas Xəlil // 525-ci qəzet, 18.03.22 
 Qərib türklərin nakam şairi: İlim Səfil // 525-ci qəzet, 17.02.22

Учебники, пособия, программы (автор, составитель) 
 Мифологизм и фольклоризм в современной прозе. Учебное пособие. — Б., Изд-во АПУ, 1993.
 Теория литературы. Учебное пособие. — Б., Мутарджим, 1997 (соавтор).
 Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. — Б., Изд-во «Китаб алеми», 2003.
 Типология русской прозы 1990-х годов. Программа лекционного курса. Баку, 2003
 Русский постмодернизм. Программа лекционного курса. Баку, 2003
 Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А. А. Гаджиев, Т. Г. Джафаров, И. М. Джарчиева, Р. А. Исаева; науч. ред. А. А. Гаджиев. — Баку: XXI-YNE, 2006, 2010, 2012 (соавтор и научный редактор).
 Литература: Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А.Гаджиев, А.Гаджиев, Г.Гулиев и др.; науч. ред. А. А. Гаджиев. — Баку: XXI-YNE, 2007 (соавтор и научный редактор).
 Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (mühazirə tezisləri). — B., Mütərcim, 2011.
 История и методология литературоведения (тезисы лекций). — Б., Мутарджим, 2011.
 Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Учебное пособие. — Баку: Мутарджим, 2012.
 Типология русской прозы рубежа XX и XXI веков. Учебное пособие. — Б., Мутарджим, 2012.
 Программа курса «Практикум по литературе» /составитель/. Б., АПИРЯЛ им. М. Ф. Ахундова, 1992/1993 уч. г.
 Программа и методические указания по курсу «Практикум по литературе» // «Программы по кафедре теории литературы», Б., БСУ, 2002.
 Программа курса «Ведение в литературоведение» // «Программы по кафедре теории литературы», Б., БСУ, 2002. (соавтор: Х. А. Касимова)
 Программа по литературе для V—XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. Утверждено МО АР. Б., 2006 (руководитель группы и соавтор)
 Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (fənn proqramı). B., Mütərcim, 2010
 История и методология литературоведения (программа курса). Б., Мутарджим, 2010
 Образовательная программа (куррикулум) по Литературе для общеобразовательных школ с русским языком обучения. (V—XI классы). Министерство образования Азербайджанской Республики, Институт проблем образования Азербайджанской Республики. Баку, 2013 (председатель рабочей группы) https://web.archive.org/web/20140702081128/http://kurikulum.az/images/kurikulumTam/edebiyyatrus.pdf
 Maarifçi-tənqidi realist ədəbiyyat. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof. Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 Ümumtürk ədəbiyyatı tarixi. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin birinci yarısı). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsr). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 Ədəbi tənqid tarixi. Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Dərs vəsaiti. Bakı: AU, 2018, 340 s.
 Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика : учебное пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
 История и методология литературоведения : учебно-методическое пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
 Русская проза рубежа ХХ и XXI веков. Основные направления и течения : учебно-методическое пособие / А.А. Гаджиев. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 50 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.
 Русская проза второй половины XX века. Вопросы мифопоэтики : учебное пособие / А.А. Гаджиев. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.

Учебники, пособия, программы (редактор, рецензент) 
 М. К. Коджаев. Методическая разработка темы «История и теория литературного характера» — Б., 1991 (рецензент)
 С. Ш. Нуриев. Творчество Ф. М. Достоевского 1940-х годов (системно-структурный анализ). Учебное пособие. — Б., 1991 (рецензент)
 Э.Рагимова. Целостный анализ образа персонажа на практических занятиях по «Введению в литературоведение» (на материале рассказов А. П. Чехова). — Б., 1997 (рецензент)
 Н.Мамедханова, З. Алиева. Программа курса «История зарубежной литературы». Б., 1999 (рецензент)
 Б.Мусаев. Азербайджанская литература XX века (I часть). — Б., 1997 (редактор)
 Б.Мусаев. Азербайджанская литература XX века — Б., 2000 (редактор)
 «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris». Elmi-metodik konfransın tezisləri. — B., 2002 (məsul redaktor)
 Б. А. Ахундова. Программа курса «Теория литературы». — Б., 2002 (рецензент)
 Программа по курсу «Мастерство перевода (Художественный перевод). Сост. К.Гаджиев». Б., 2003 (рецензент)
 Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 март 2004 г.). Москва, # Издательский дом «Этносфера», 2004 (консультант сборника).
 Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. Б., Мутарджим, 2004 (редактор)
 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi — V.Əhmədov). B., 2004 (redaktor).
 Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
 Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
 Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
 Н.Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. Учебное пособие. Б., 2006 (рецензент).
 Программа по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э. И. Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
 Методические реломендации по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э. И. Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
 Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор)
 Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., XXI УНЕ, 2006 (научный редактор)
 Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., XXI УНЕ, 2006 (научный редактор)
 Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., XXI УНЕ, 2006 (научный редактор)
 Литература. Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2007—224 c. (научный редактор)
 Литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2008 (научный редактор)
 Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2009 (научный редактор)
 Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008 (редактор)
 К.Гаджиев. Особенности перевода произведений художественной публицистики. Методическое пособие. Б., 2011(рецензент)
 Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu. Dünya ədəbiyyatı: mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər: dərs vəsaiti. I—VI cildlər. Bakı: Bilik, 2013—2014 (rəyçi)
 Ф.Наджи. Русская литература сегодня. Очерки о новейшей русской литературе. Б., 2015 (рецензент).
 «Azərbaycan multikulturalizmi» fənni üzrə proqram (magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
 «Multikulturalizmə giriş» fənni üzrə proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
 «Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi» fənninin proqramı. B., 2015 (redaktor).

Изданные переводы 
 İlya Erenburq. İnsanlar, illər, həyat // «Ruh», 03-05.2003, № 1-10
 Filippo Tommazo Marinetti. Futurizmin ilk manifesti // «Ruh», 05-06.2003, № 11-12
 Filippo Tommazo Marinetti. Futurist ədəbiyyatın texniki manifesti // «Ruh», 05-06.2003, № 11-12
 Xuqo Ball. Dadaistlərin Sürixdə ilk gecəsinə manifest // «Ruh», 06,2003, № 13
 Rixard Hülzenbek. 1918-ci ilin dadaist manifesti // «Ruh», 06, 2003, № 13
 Hausman, Hülzenbek, Qolişeff. Dadaizm nədir və Almaniyada hansı məqsədlər güdür? // « Ruh», 06,2003, № 13
 Salvador Dali. Fotoqrafiya — ruhun azad yaradıcılığı// «Səhifələr», № 1, 15-22.05.2004
 İvan Qoll. Sürrealizm manifesti // «Səhifələr», № 1, 15-22.05.2004
 Kazimir Edşmid. Ekspressionizm poeziyada // «Səhifələr», № 3, 1-07.06.2004
 Nikolay Qumilyov. Simvolizm irsi və akmeizm. // «Səhifələr», № 4, 08-15-06.2004
 Osip Mandelştam. Akmeizmin səhəri// «Səhifələr», № 4, 08-15-06.2004
 Vladimir Solovyov. İncəsənətin ümumi mənası // «Səhifələr», № 5, 05-22.06.2004
 Nikolay Berdyayev. İnsanın köləliyi və azadlığı haqqında// «Səhifələr», № 5, 05-22.06.2004
 Yohan Heyzinqa. Oyun və yarış mədəniyyətin formalaşması funksiyası kimi // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004
 Harri Martinson. Modernizm// Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
 Espen Hovardsholm. Modernizm. Anlayışın tarixi-fəlsəfi planda tədqiqi // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
 Umberto Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz // Səhifələr№ 10, 20-27.07.2004
 N.S.Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // «Səhifələr», № 12, 13, 14, avqust, 2004
 Blas de Otero. Manifest // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
 Alfonso Sastre. İncəsənətin vəzifələri haqqında on bir müddəa// «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
 Valeri Bryusov. Sirlərin açarı. «Səhifələr», 31 avqust-sentyabr,2004
 Semyuel Hantinqton. Modernləşmə və vesternləşmə // «Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 Seyid Hüseyn Nəsr. Qərb və islam sivilizasiyaları prinsiplərinin toqquşması haqqında //«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 Cino Cermani. Modernləşmə və urbanizasiya //«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 Alfred Kreber. Üslub və sivilizasiya//«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 İbn Xaldun.// Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
 Arnold Toynbi. Ruhda parçalanma // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
 Mirça Eliade. Müasir incəsənətdə «dünyanın sonu» // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
 Çezare Lombrozo. Dahilik və dəlilik//«Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004
 Ernst Kreçmer. Demoniklik // «Səhifələr», 24 noyabr, 2004
 Salvador Dali, Luis Montaya, Sebastyan Qaş. Katalon antibədii manifesti, 2017
 Sebastyan Qaş. Sənətin ləğvinə dair, 2017
 Xavyer Boveda və b. Ultra (Gənc yazıçıların manifesti), 2017
 Gilyermo de Torre Ultramanifestlər, 2017
 Jan Pol Sartr. «Kənar adam»ın izahı, 2017
  Alberto Arbazino. "İtalyan qardaşlar"a 1977-ci ilin son sözü, 2017
 Federiko Qarsia Lorka. Təxəyyül və ilham haqqında, 2017
 Tomas Sternz Eliot. «Ənənə və fərdi istedad», 2017
 Anri Barbüs."Klarte" qrupu, 2017
 Lev Tolstoy. Həyat anlayışı, 2017
 Vladimir Solovyov. Həyatın mənəvi mənası onun ilkin anlamında, 2017
 Rolan Bart. Dram, poema, roman, 2017
 Vasili Rozanov. Ay işığı adamları. Xristianlığın metafizikası, 2017
 Con Qolsuorsi. Romançının inamı, 2017
 Alən Rob-Qriye. «Köhnəlmiş bir-neçə anlayış barədə», 2017

Редактор, составитель, рецензент книг 
 Языковые контакты и литературные связи. Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых. — , 1990 (редактор).
 М. К. Коджаев. Методическая разработка темы «История и теория литературного характера» — , 1991 (рецензент).
 С. Ш. Нуриев. Творчество Ф. М. Достоевского 1940-х годов (системно структурный анализ). — , 1991 (рецензент).
 Б. Мусаев. Азербайджанская литература XX века (I часть) — , 1997 (редактор).
 Э. Рагимова. Целостный анализ образа персонажа на практических занятиях по «Введению в литературоведение» (на материале рассказов А. П. Чехова). — , 1997 (рецензент).
 A. Poladoğlu. Ahıska türk folkloru (II). — B., 1998 (elmi redaktor)
 Н. Мамедханова, З. Алиева. Программа курса «История зарубежной литературы». — , 1999 (рецензент)
 «Деде-Коркут» — 1300. Материалы научной конференции, посвященной 1300-летию эпоса «Деде-Коркут» — , 1999 (редактор).
 İ. Kazımov. Ahıska türklərinin dili. — B., 1999 (rəyçi).
 Пушкин — 200. Сб. статей — , 1999 (рецензент).
 Б. Мусаев. Азербайджанская литература XX века. — , 2000 (редактор).
 A.Piriyev, S.Piriyeva. Ata yurdum — Ahıska. — B., 2001 (elmi redaktor).
 M. Восток и Запад: Типология и диалог культур. Материалы научной конференции «Восток — Запад» — , 2001 (научный редактор).
 Наука верной золотой поруки. Сб. статей к 60-летию проф. М. К. Коджаева. — , 2001 (редактор).
 M.Qocayev. Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi. — B., 2001 (redaktor).
 «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris». Elmi-metodik konfransın tezisləri. — B., 2002 (məsul redaktor).
 Müdriklik yolları. Prof. Y.İ.Rüstəmovun 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. — B., 2002 (redaktor).
 Б. А. Ахундова. Программа курса «Теория литературы». — , 2002 (рецензент).
 Всегда в пути… Сборник статей — , 2003 (редактор).
 H. Cavid. Əsərləri. 3 cilddə. — B.: AMF, 2003 (redaksiya heyətinin üzvü).
 S. A. Piriyeva, A. H. Piriyev. Türk dünyası və Ata yurdum Ahıska. — B., 2003 (elmi redaktor).
 Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 март 2004 г.). — : Издательский дом «Этносфера», 2004 (консультант сборника).
 Б. Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. — : Мутарджим, 2004 (редактор).
 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi — V.Əhmədov). — B., 2004 (redaktor).
 F.C.Cəlilova. Türk və slavyan folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi (Azərbaycan və rus eposunda). — B., 2004 (rəyçi).
 Программа по курсу «Мастерство перевода (Художественный перевод). / Сост. К.Гаджиев». — , 2003 (рецензент).
 Şərq-Qərb («Türk-slavyan əlaqələri» ETL əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin toplusu). — B., 2004 (rəyçi).
 Sabaha doğru. «Heydər Əliyev irsi» Beynəlxalq Elektron Kitabxanasının nəşri (Azərbaycan, rus, türk, ingilis, alman, fransız, islam dillərində). — B., 2004 (redaksiya heyətinin üzvü).
 А. Кязимова. Архетипы в поэтике прозы (па материале творчества А. П. Чехова). — , 2005 (научный редактор).
 Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебники для 9 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. — , 2005 (научный редактор).
 Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебники для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. — , 2005 (научный редактор).
 Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебники для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. — , 2005 (научный редактор).
 И. Агаева. Публицистика. В.Гоголя и Ф. М. Достоевского («Выбранные места из переписки с друзями» и «Дневник писателя»). — , 2006.
 С. Таривердиева. Трагическое в современной прозе (на материале русской и азербайджанской прозы 1970—1980-х годов XX века). — , 2005 (научный редактор).
 S. Piriyeva. Ahıska türkləri Azərbaycanda. — B, 2005 (rəyçi).
 Xocalı soyqırımı — 1992 (sənədlərdə, faktlarda və mətbuatda). — B., 2006 (redaksiya heyətinin üzvü).
 Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. — : XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор).
 Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. — : XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор).
 Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. — : XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор).
 Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. — : XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор).
 И.Агаева. Публицистика. В.Гоголя и Ф. М. Достоевского (Выбранные места из переписки с друзями" и «Дневник писателя»). — , 2006 (рецензент).
 Н. Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. — , 2006 (рецензент).
 Fərəh Cəlil. Türk və skandinav folklorunda şamanizm. — B., 2006 (rəyçi).
 З. Велиева. Поэтической феномен русской и азербайджанской прозы 60-80-х годов XX века. — , 2006 (рецензент).
 Э. Магеррамов. Поэзия Гусейна Арифа в русских переводах. — , 2006 (редактор и автор предисловия).
 S. Qafarova. Azərbaycan xalq şeirində bədii üslub. — B., 2006 (редактор).
 Программа по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э. И. Герайзаде). — , 2006 (редактор).
 Методические реломендации по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э. И. Герайзаде). — , 2006 (редактор)
 Kamil Hüseynoğlu. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. B., MBM, 2006 (elmi redaktor)
 Xocalı soyqırımı. Milyon imza — bir tələb. B., 2006 (redaktor)
 Аида Фейзуллаева. Азербайджанские писатели в России: Роль контактных связей в историческом развитии национальной литературы. Баку : Элм , 2006(научный редактор)
 Литература. Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2007—224 c. (научный редактор)
 Cəlal Bəydili (Məmmədov). Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. B., 2007 (rəyçi)
 Ф. С. Наджиева. Писательская критика XIX века (Пушкин — критик). Б., 2007(научный редактор)
 Ходжалинский геноцид: миллион подписей — одно требование. Баку — 2007 (член редакционной коллегии)
 L.Şimşəkov. Sürgün xatirələri. B., 2008 (redaktor)
 Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008 (редактор)
 Литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2008—224 c. (научный редактор)
 Axısqa türk folkloru. B., 2008(elmi redaktor, ön söz və şərhlər).
 R.Əliyev. Riyazi mifologiya. B., 2008(rəyçi)
 T.Şevçenko. Seçilmiş əsərləri. B., 2008 (tərtibatçı)
 F.C.Cəlil. Dastan yaradıcılığında mifopoetik elementlərin əksolunma formaları (Skandinav və türk dastanlarının müqayisəsi əsasında). B., 2009 (rəyçi)
 Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2009—224 c. (научный редактор)
 Ç. Aytmatov. Seçilmiş əsərləri. — Bakı : Şərq-Qərb, 2009. — 760 s. (tərt.ed.)
 Ahıska Türklerinin Tarihi, İslam ve Aile Durumu Ansiklopedisi / tert.: İ. K. Hukiyev, S. A. Piriyeva; tahrir hayatı A. A. Hacılı [et al.]; baş red. Z. İ. Kasanov. Şımkent: Kitap, 2009, 221 s.
 Fərəh Cəlil. Folklorda magiya və mantika (türk və skandinav eposlarının müqayisəsi əsasında). B., 2010 (Elmi redaktor).
 J. Saramaqo. Seçilmiş əsərləri — Bakı : «Şərq_Qərb», 2010. — 800 s. (tərtib edəni).
 Svayq, Ştefan. Seçilmiş əsərləri. Bakı : «Şərq_Qərb», 2010. — 800 s. (redaktor).
 A. Kristi. Seçilmiş əsərləri. Bakı : Şərq-Qərb, 2010.(redaktor).
 H.Hesse. Seçilmiş əsərləri. — Bakı : «Şərq_Qərb», 2010. — 536 s. (tərtib edəni)
 K.Hüseynoğlu. Mifin mənşəyi, mahiyyəti və tipologiyası. B., 2010 (rəyçi).
 Məmmədhüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. B., 2010—2011 (tərtibçi və redaksiya heyətiin üzvü)
 Məhərrəm Cəfərli. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Bakı, 2010
 A.Soljenitsin. Seçilmiş əsərləri. B. «Şərq-Qərb», 2010 (redaktor).
 L.Feyxtvanger. Seçilmiş əsərləri. — Bakı : «Şərq_Qərb», 2010 (redaktor).
 Toni Morrison. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2010. (redaktor).
 Литература: 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2010(научный редактор)
 К.Касумова. Женская тема в современной русской и азербайджанской литературе. Б., 2011 (редактор)
 Лейла Мирзоева. Искупительный путь адамов (к проблеме конфликта и эволюционно-мировоззренческих модификаций личности и общества в истории). Монография. — Баку, 2011 (рецензент)
 К.Гаджиев. Национальное своебразие прозы и перевод. Б., 2011 (научный редактор).
 К.Гаджиев. Особенности перевода произведений художественной публицистики. Методическое пособие. Б., 2011 (рецензент).
 Литература 10 учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Баку: 2011.(научный редактор)
 С. А. Гафарова. Поэтика литературного произведения (жанровый аспект). Б., 2011 (научный редактор).
 С. А. Гафарова. Поэтика литературных направлений и течений. Б.,2011 (рецензент)
 N. F. Qısakürək. Seçilmiş əsərləri — Bakı : Şərq-Qərb, 2011(redaktor).
 Флора Наджи. Современность в истории и история в современности. Б., 2012 (редактор).
 X.Niyazov. Qılınc, yoxsa qələm?! B., 2012 (redaktor).
 Ə.Xəlilov. Dünya ədəbiyyatı. 1-6-cı cildlər. B., 2012 −2014 (rəyçi)
 Литература 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2012 (научный редактор).
 M.Allahmanlı. Çağdaş ədəbi proses. B., 2013 (rəyçi)
 T.Əlişanoğlu. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. B., 2013 (rəyçi)
 Andre Morua. Seçilmiş əsərləri.Bakı, Şərq-Qərb,2013(redaktor).
 Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel. Bakı, Şərq-Qərb, 2013 (redaktor).
 Fransuaza Saqan. Seçilmiş əsərləri, Bakı, «Şərq-Qərb» Nəşriyyat Evi, 2013 (redaktor)
 Şoloxov, Mixail Aleksandrovic. Seçilmiş əsərləri. [Mətn] / M. A. Şoloxov. — Bakı : Şərq-Qərb , 2013. — 424 s. (tərcümənin redaktoru)
 «Azərbaycan multikulturalizmi» fənni üzrə proqram (magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
 «Multikulturalizmə giriş» fənni üzrə proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
 «Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi» fənninin proqramı. B., 2015 (redaktor).
 Ф.Наджи. Русская литература сегодня. Очерки о новейшей русской литературе. Б., 2015 (рецензент).
 Vladimir Varavva. İyul işığı. Hekayələr. B., 2016 (Tərcümə edən N.Əbdülrəhmanlı) (redaktor)
 XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018, 340 s. 
 Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. (член редколлегии)
 Qorxmaz Quliyev. Ədəbi cərəyanlar və istiqamətlər. Bakı, 2019 (рецензент).
 Русский язык в современном онлайн-образовании: Сборник материалов международной научной онлайн-конференции/ [10+] Под ред. В.И. Супруна. – Волгоград: Издательство ООО РА «Фортесс», 2020. – 412 с. (член редакционной коллегии)
 Теория и практика преподавания русского языка и литературы в школе и вузе: региональный аспект. – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 184 с. (рецензент)
 Qorxmaz Quliyev. Ədəbi proses. Bakı, 2020 (rəyçi)

Конференции, съезды, форумы 
 Humanitar elmlər üzrə Azərbaycan SSR tələbələrinin VII Respublika konfransı. Bakı, 4-8 dekabr, 1979.
 Azərbaycan tələbələrinin IX Respublika konfransı (humanitar elmlər üzrə). Bakı, 1981.
 Sosialist realizmi və çoxmillətli sovet ədəbiyyatının inkişafı problemləri. Bakı, ADU, 15-16 noyabr, 1984.
 Gerçəklik və ədəbiyyat. Bakı, APRDƏİ, 30 oktyabr, 1987.
 Rus dili və ədəbiyyatı millətlərarası ünsiyyətin və beynəlmiləl tərbiyənin mühüm vasitəsidir. Bakı, ADU, 26-27 noyabr, 1987.
 Bədii əsərin milli əlaqələr baxımından təfsiri problemləri (Проблемы интерпретации художественного произведения в свете межнациональных связей). Ali məktəblərarası konfrans. Özbəkistan, Daşkənd, 24-27 oktyabr, 1989.
 XX əsr ədəbiyyatında ümumbəşəri və əbədi (Общечеловеческое и вечное в литературе XX века). Ümumittifaq elmi konfrans. Rusiya, Qroznı, 11-14 sentyabr 1989.
 Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq platforması. Bakı, ADU, 15-17 noyabr, 1989.
 Folklor və mədəniyyət. Gənc filoloqların VI Respublika konfransı. Bakı, EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 13-14 dekabr, 1989.
 Dil kontaktları və ədəbi əlaqələr. Ümumittifaq konfrans. Bakı, APRDƏİ, 24-25 may, 1990.
 Yazıçılar tənqidçi kimi (Писатели как критики Вторые Варзобские чтения). İkinci Varzob oxuları, Tacikistan, Düşənbə, 1990.
 Ədəbi əlaqələrin və bədii tərcümənin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, ADU, 19-21 may, 1992.
 Rusist müəllimin pedaqoji ali məktəbdə peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi yolları. Respublika konfransı. Bakı, APRDƏİ, 15-16 oktyabr, 1992.
 Bədii mətnin və onun tərcüməsinin öyrənilməsinin aktual məsələləri. Bakı, APRDƏİ, 22-23 oktyabr, 1992.
 M.F.Aundov adına APRDƏİ-nin 50 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 1996.
 Müasir mərhələdə humanitar elmlərin tədqiqi problemləri. Bakı, ADDİ, fevral 1997.
 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 27-28 yanvar,1998.
 Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq kollokvium. Bakı, Qərb universiteti, 21-24 aprel, 1999.
 «Dədə-Qorqud — 1300». Dədə Qorqud eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Bakı, APRDƏİ, 28-29 sentyabr, 1999.
 Şərq və Qərb: Mədəniyyətlərin tipologiyası və dialoqu. Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 15-18 noyabr, 1999.
 Təhsilin didaktik problemləri. Beynəlxalq elmi-pedaqoji konfrans. Tbilisi, 24-25 may, 2000.
 Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan «distant» (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfrans. Bakı, ADİU, 17-18 may 2001.
 Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında. Respublika konfransı. Bakı, MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 20-21 iyun, 2001.
 Yepiskop Konstantin Preslavski adına Şumen Universitetinin 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bolqarıstan, Şumen, 30 oktyabr, 2001.
 Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayı, Bakı, 9-10 noyabr, 2001.
 Beynəlxalq Kadr Akademiyasının nümayəndələr yığıncağı. Ukrayna, Kiyev, 29-30 noyabr, 2001.
 Bədii tərcümə: nəzəriyyə, praktika, tədris. Respublika elmi-metodik konfransı. Bakı, 26-27 mart, 2002.
 Rusiya — Aərbaycan münasibətləri: imkanlar və perspektivlər. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arsında diplomatik münasibətlərin qurulmasının on illiyinə. Elmi-praktik konfrans. Rusiya, Moskva, 22 aprel, 2002.
 Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili və ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 18 iyun 2002.
 Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili və ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 12-13 may, 2003.
 Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 25 may, 2003.
 Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Gəncə, 20 dekabr, 2003.
 Tədris rus dilində olan məktəb direktorlarının beynəlxalq müşavirəsi. Rusiya, Moskva, 23-27 mart, 2004.
 "Rus dilinə dəstək beynəlxalq pedaqoji cəmiyyəti"nin təsis konfransı. Rusiya, Moskva, 26 mart, 2004.
 Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Lənkəran, 15 aprel, 2004.
 Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları. Beynəlxalq simpozium, Bakı, Qafqaz Universiteti, 6-7 may, 2004.
 Heydər Əliyev və BSU. Elmi-praktik konfrans, BSU, 8 may, 2004.
 Türkiyə — Azərbaycan mədəni əlaqələri. Beynəlxalq simpozium. Bakı, BSU, 3-4 may, 2004.
 Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 11 may, 2004.
 Azərbaycan yazıçılarının XI qurultayı, Bakı, 17 may, 2004.
 Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Qusar, 21 may, 2004.
 I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayı. Bakı, 1 iyul, 2004.
 Rus dilinin müasir təlimi və Avrointeqrasiya prosesləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bolqarıstan, Varna, 2-5 oktyabr, 2004.
 MDB iştirakçısı olan ölkələrdə vahid tədris məkanının formalaşdırılması problemləri və əməkdaşlıq perspektivləri, Moskva, 20-21 oktyabr, 2004.
 Müqayisəli ədəbiyyat. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 29-31 oktyabr, 2004.
 IV Международное совещание директоров школ с преподаванием на русском языке. Москва, 12-16 апреля 2005.
 Akademik oxu və yazı. Bakı, ADU, 20-21 may 2005.
 Роль преподавания русской литературы в интеграционных процессах в сфере образования. Конгресс НПО государств СНГ и Балтии по вопросам сотрудничества в сфере науки, культуры и образования. СПб, 15-17 ноября 2005 г.
 Uluslararası 6.Türk Kültürü Kongresi. Türk Kültürünün Dünya kültürünə etki və katkıları. Ankara, 21-26 noyabr 2005.
 Международный семинар «Славянский университет и школьное образование на русском языке» (г. Баку, ноябрь 2005 г.).
 Первый Форум творческой и научной интеллигенции государств участников СНГ. Москва, 14 — 15 апреля 2006 г.
 Türkiyə, TASAM, İstambul, 10 −16 iyul 2006.
 Türk dövlətləri və toplulukları 10-cu dostluq, qardaşlıq və işbirliyi qurultayı. Antalya, 17 — 20 sentyabr 2006.
 Международный педагогический форум «Русский язык в диалоге культур», Москва, 4 — 5 октября 2006 г.
 «Славянский университет и школьное образование на русском языке», Международная научная конференция. Баку, БСУ, 8 — 9 ноября 2006 г.
 Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq. II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 24- 25 noyabr 2006
 Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi. Bakı, 18 dekabr 2006.
 Фестиваль русского языка и дней российского образования в Азербайджанской Республике, Баку, 2 декабря 2006
 Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu. Bakı, 9 mart 2007.
 Региональный форум преподавателей — русистов закавказских стран. Баку — Гянджа, РУДН, 10 — 14 сентября 2007 г.
 Azərbaycan Ali Təhsil İslahatları üzrə seminar, TN, DB., Bakı, 2-3 noyabr 2007.
 Второй Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ. Астана, Казахстан, 12-13 ноября 2007 г.
 Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Bakı, 17-19 noyabr 2007.
 Международная научно — практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в полиэтнической культурной среде». Баку, 21 ноября 2007 г.
 «Бизнес инкубатор в „Лингвапарке“ — элитарный клуб или кузница кадров?» Международный семинар — совещание. Москва, Киев, Баку, 13 декабря 2007 г.
 Языки мира. Международный форум по проблеме государственной языковой политики. Санкт — Петербург, 21 декабря 2007 г.
 Təhsildə keyfiyyətin təminatı: tələblər və zərurətlər. Beynəlxalq konfrans. Б., 10 aprel 2008
 III-я Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (14-17 октября 2008 года)
 Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı. B., 18 dekabr 2008.
 Almanlar Azərbaycanda ": beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, aprel 2009
 Humanitar əməkdaşlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya Forumu. Bakı, 21-23 yanvar 2010
 Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010.
 Ali təhsil müəssisələrində təhsilin planlaşdırılması və idarəolunması. Milli seminar (AR TN — İSESKO). B., 21-23 sentyabr 2010
 MDB ölkələri humanitar universitetlərin rektorları və humanitar fakültə dekanlarının I Forumu. B., 12-13 oktyabr 2010.
 Türk dili və ədəbiyyatının tədrisi. 1-ci Beynəlxalq simpozium. BSU-Qazi Universiteti. Bakı, 21-23 oktyabr 2010
 Müqayisəli ədəbiyyat. Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər. IV Beynəlxalq konfrans. Bakı, 23 oktyabr 2010
 VI Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI век» (МГЛУ — БСУ). Баку, 8-11 ноября 2010 года.
 Azərbaycanda ali təhsil islahatları: nailiyyətlər, çağırışlar və beynəlxalq perspektivlər. B., ADU, 15 dekabr 2010
 Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88 ildönümünə həsr olunmuş 2-ci Beynəlxalq konfrans, Bakı-Gəncə, 04-07 may 2011
 Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. XXI əsr: ümidlər və çağırışlar. Bakı, 10-11 oktyabr, 2011
 Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. III Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2012-ci il
 Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 5-6 oktyabr, 2012
 VII Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ. Ашхабад, 15-16 октября 2012 г.
 Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 4-cü Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2013-cü il
 Четвёртый российско-азербайджанский межрегиональный форум «Россия — Азербайджан: межрегиональный диалог — 2013». 5 — 6 июня 2013 г., г. Волгоград.
 Международный региональный форум молодых преподавателей русского языка, аспирантов и студентов-русистов «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ». 1 — 4 октября 2013 года (Баку).
 Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 5-ci Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2014-cü il
 Пятый азербайджано-российский межрегиональный форум — 2014. 23 — 24 июня 2014 г., г. Габала.
 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XII qurultayı. Bakı, 17 iyun 2014-cü il.
 «Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı» // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 nisan 2014. Giresun, Türkiyə (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və iştirakçı)
 Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 2-3 oktyabr, 2014
 Tarihte Ahiska Türkleri Sorunu: dünü, bugünü, yarını. Uluslararası sempozyumu. (Ahıska türkleru sürgününün 70. Yılı Anısına). Türkiyə, Bursa, Uludağ universiteti. 14-15 noyabr 2014 (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və iştirakçı)
 Международный форум по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования. Москва, 23-26 октября 2014 года
 Региональная конференция по поддержке и сохранению русского языка для соотечественников Азербайджана и Грузии. Баку, 2014
 «Творческое наследие М. Ю. Лермонтова как часть мировой культуры, „круглый стол“. Баку, 21 декабря 2014 г.
 „Изучение и преподавание русского языка и литературы в Азербайджане: проблемы м перспективы“ (круглый стол). Баку, июнь 2014
 Azərbaycan alimlərinin 1-ci Qurultayı. Bakı, 19 dekabr 1014
 „Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə“. Dəyirmi masa. Bakı, 27 yanvar 2015
 „Birlikdə qazanılmış qələbə. Faşist Almaniyası və onun müttəfiqləri üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu“. Rusiya-Azərbaycan konfransı. Bakı, mart 2015
 Azərbaycan multkulturalizmi. Qafqaz Albaniyası (udilər). Beynəlxalq konfrans. Roma, İtaliya, 21 aprel 2015.
 Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 6-cı Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2015-ci il
 „Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество“. Региональный семинар (Баку, 14-15 мая 2015 г.) Sivilizasiyalararası dialoq və mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq. Regional seminar. Bakı, 14-15 may 2015
 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu. Bakı, 18-19 may 2015
 Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyasının 20 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans. Bakı, 10 noyabr 2015
 Epos və etnos: Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Materiallar. Bakı, 12 noyabr 2015-ci il
 Azərbaycan-Rusiya Universitetlərarası Forumu. Bakı, 19-20 noyabr, 2015
 Arxivlər, kitabxanalar və təhsil müəssisələri üçün istisnalar və məhdudiyyətlər. Beynəlxalq seminar. Bakı, 30.11 — 1.12. 2015
 „Kitabi-Dədə Qorqud“ dastanlarında tolerantlıq Azərbaycan multikulturalizminin bədii qaynaqlarından biri kimi», dəyirmi masa. 17 dekabr, 2015, Drezden, Almaniya
 «Преподавание русского языка в школах и вузах Азербайджана: специфика и потребности», международный научно-практический семинар МАПРЯЛ, 7 — 8 декабря 2015 года, Баку
 «Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: Ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları», beynəlxalq elmi konfrans. 27-28 noyabr 2015, Bakı
 Семинар по повышению квалификации учителей русского языка общеобразовательных учреждений Баку и преподавателей БСУ, 26-27 ноября 2015, Баку
 Xarici ölkə universitetlərində «Azərbaycan multikulturalizmi» fənninin tədrisi: problemlər və perspektivlər. Dəyirmi masa, 2015.
 «Azerbaycanşinaslik: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği» (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih). Uluslararasi sempozyum. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Kuruluşunun 10. Yıl Dönümü Münasebetiyle. 21-23 EKİM 2015 / KARS (Bilim ve danişma kurulu üzvü).
Оргкомитет международного конкурса школьных, семейных и индивидуальных проектов «Вторая мировая война: взгляд из XXI века» (Москва) // http://www.etnosfera.ru/66-novosti-etnosfery/508-orkgomitet-mezhdunarodnogo-konkursa-shkolnykh-semejnykh-i-individualnykh-proektov-vtoraya-mirovaya-vojna-vzglyad-iz-xxi-veka  (член оргкомитета). 2015 год.
 Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikulturalizm və tolerant dəyərlər. 7-ci Beynəlxalq elmi konfrans. 2016, Bakı
 Культурно-просветительская акция «Петербургские встречи в Баку». 18-20 мая 2016 года, г. Баку
 Dünya azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı. 3 — 4 iyun 2016, Bakı
 VII Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (г. Москва, 17-20 октября 2016 года)
 Sabir bədii qiraət müsabiqəsi, may 2017, Şamaxı (münsiflər heyətinin üzvü)
 Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi. Beynəlxalq elmi konfrans, 23 iyun 2017, Şamaxı
 Опыт, практика и перспективы создания новых учебных программ по русскому языку в Азербайджане. Май 2017, Баку
 AVCİYA-nın nəşr etdiyi “Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi – Göyçay döyüşləri (iyun-iyul 1918-ci il) kitabının təqdimat mərasimi (Göyçay, 30.06.2017)
 Professor Mədəd Çobanovun 80 illik yubileyinə həsr olunan elmi sessiya. Bakı, Atatürk Mərkəzi, 12.07.2017
 Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. Баку, 27-30 сентября 2017 года.
 Gender problemi və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransı, Bakı, Azərbaycan Universiteti, 25.11.2017
İnternetin ədəbiyyata təsiri və şəbəkə ədəbiyyatı. Dəyirmi masa, Bakı, Azərbaycan Universiteti, 30.11.2017
Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim. Konferans, 6 mart 2018, Türkiyə, Kayseri, Erciyəs Universiteti
Çağdaş Rus Edebiyatı. Konferans, 7 mart 2018, Türkiyə, Kayseri, Erciyəs Universiteti
Müstəqil Azərbaycanda multikulturalizm və ədəbiyyat. Konferans, 6 mart 2018, Türkiyə, Kayseri, TOKŞ
Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Respublika elmi konfransı. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 6 aprel 2018.
V Международный форум «Золотая звезда», посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве. 17-20 апреля 2018 года. РФ город Волгоград.  
III Международная научная конференция преподавателей русского языка и литературы «Сталинградская гвоздика». 18-21 апреля 2018 года. РФ, город Волгоград
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri - 2018” Beynəlxalq Elmi Konfransı, 14-15 may 2018-ci il,  Azərbaycan Universiteti, Bakı
 Poet, writer and translator // Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference. Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary. 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan
Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş bədii qiraət müsabiqəsi, 24-25 may 2018, Şamaxı (münsiflər heyətinin sədri)
 I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10-12 Ekim 2018 tarihleri, Ardahan, Bilim Kurulu üzvü 
 Международный научно-практический форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы», 5-7 октября 2018 года, Баку, член научного комитета Форума, участник форума, докладчик на пленарном заседании (тема выступления: "О русскоязычном образовании в поликультурной среде"), модератор секции "Современные подходы и технологии в практике преподавания русского языка и литературы"
 Отчётно-выборная VIII конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка. Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
 Круглый стол "Образование на русском языке в странах мира: современные вызовы и перспективы развития". Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
 Методическая мастерская "Развитие билингвального образования и детского многоязычия: психологизация методики, технологии и практики". Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
 XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan mədəniyyəti: akkultural situasiya və folklorun inteqrativ funksionallığı. Elmi seminar. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı, 7.11.2018
 Axısxa Türklərinin Ana Vətənlərindən sürgün olunmasının 74 illiyinə və Azərbaycan Türklərinin 1948-ci ildə Ermənistandan sürgün olunmasının 70 illiyinə həsr olunmuş anım mərasimi (Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu, Fətəlikənd, ATVİB, 11.11.2018)
 Педагогический практикум для педагогов Азербайджана. Исполнитель проекта «Педагогический практикум» - Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ). Баку, Университет Азербайджан, 13-15.12.2018 
 “II. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri” . Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi. 11 mart 2019. Türkiye, Bursa.
Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə reallaşan Sabir qiraət müsabiqəsinə dair Şamaxı rayon məktəblərinin ədəbiyyat müəllimləri ilə görüş. Şamaxı, 4 may 2019.
9-cu Sabir Qiraət Müsabiqəsinə həsr edilmiş Dəyirmi masa. Bakı, 20 may 2019
Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş 9-cu bədii qiraət müsabiqəsi. Şamaxı, 23-24 may 2019 (münsif)
“İslam irfan ənənəsinin inkişafında İmadəddin Nəsiminin rolu”. Dəyirmi masa. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 27 may 2019.
Пушкиниана - 2019: «Музеи А.С. Пушкина на карте мира». Заключительное мероприятие. 11.06.2019. БГУ, Баку.
Azərbaycanda yaşayan Ahıska türkləri "Vətən" İctimai Birliyinin illik Hesabat Konfransı. 14 iyun 2019. Azəarbaycan, Saatlı rayonu Nəsimikənd (Adıgün).
XXVII Международная научная конференция «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 4 октября 2019 года, Москва.
 14 noyabr 1944-cü ildə Axısxa Türklərinin Gürcüstandan sürgün olunmasının 75 illiyinə və 12 noyabr 1948-ci ildə Azəri Türklərinin Ermənistandan sürgün edilməsinin 71 illiyinə həsr olunmuş anım mərasimi (Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu, Adıgün kəndi, ATVİB, 09.10.2019).
VI Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu. 20-21 Kasım 2019. Erciyes Universitesi, Kayseri, Türkiye (BAKEA) (Bilim kurulu üzvü)
 Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler. Uluslararası Sempozyumu. 16-17 Kasım 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Türkiye,İştitakçı-çıxışçı; Bölüm başkanı - Bilim ve Danışma Kurulu üzvü
 Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств», 2-4 декабря 2019 г. Республика Беларусь, г. Минск.
 Professor Qorxmaz Quliyevin orijinaldan tərcümə etdiyi MişelFukonun “Sözlər və nəsnələr” kitabının təqdimatı . 06 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti. 
 Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir. 17 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti.
 Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illiyinə həsr olunmuş dəyirmi masa. 18 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti
 Вопросы тюркской филологии. XXVIII Международная научная конференция «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 2 октября 2020 года, Москва.
 “4. Uluslararası Mersin Sempozyumu”. Mersin Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin Akademi Danışmanlık iş birliğiyle. 22 - 24 Ekim 2020, Mersin (düzenleme kurulu üyesi)
 «Русский язык в современном онлайн-образовании». Волгоградскоий государственный социально-педагогический университет. 10-12 ноября 2020 года, Волгоград (член редакционной коллегии и выступление на пленарном заседании)
XII Международный научно-практический семинар из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество» на тему «Международное образование и интеграция: новые вызовы и решения». Московский педагогический государственный университет. Москва. 17-19 декабря 2020 года.
Круглый стол на тему «Русские школы за рубежом – пространство интеграции». Московский педагогический государственный университет. Москва. 19 декабря 2020 года. 
The IX International scientific symposium dedicated to the 550th anniversary of Habibi “East and West: a dialogue of cultures”. 19 december 2020, Gostivar, North Macedonia İnternational Vision University (member of the board) // Həbibinin anadan olmasının 550 illik yubileyinə həsr olunmuş IX Beynəlxalq elmi simpozium "Şərq və Qərb: mədəniyyətlərin dialoqu", 19 dekabr 2020, Qostivar, Şimali Makedoniya (North Macedonia İnternational Vision University). (Elmi Heyətin üzvü).
“Nizami Gəncəvi azərbaycanşünaslıq kontekstində”. Vebinar. Azərbaycan Universiteti, 02.03.2021
The VIII International Scientific Symposium dedicated to the 135th anniversary of Uzeyir Hajıbeyli The Role of Personality in History”// 13 November 2020, Kars, Turkey. (member of the board)
The X International Scientific Symposium dedicated to the 880th anniversary of Nizami Ganjavi “Science and Education: yesterday, today, tomorrow”, 23 January 2021, Stockholm, Sweden elger-etm.com (member of the board)
The XI International Scientific Symposium “Intercultural Relations in the Modern World". 26.06.2021. Tehran, Iran. Organizers of the symposium: Kafkas University (Kars, Turkey), ELGER International Scientific Centre (Baku, Azerbaijan) and Allameh Tabataba’i University (Tehran, Islamic Republic of Iran). (member of the board)
The XII International Scientific Symposium “East and West: İnteqration of Cultures” 30 March 2021 Eskishehir, Turkey // XII Beynəlxalq Elmi Simpozium "Şərq və Qərb: mədəniyyətlərin inteqrasiyası. 30.03.2021 (member of the board)

Членство в редколлегиях журналов и периодических изданий 
Журналы
“Литературный Азербайджан” (Азербайджан)
Ученые записки БСУ  (Азербайджан) 
«Русский язык и литература в Азербайджане»" (Азербайджан) 
«Мультикультурализм» (Азербайджан) 
«Карапапахи» (Грузия)
"Вестник МГЛУ" (Россия, Москва)
"Научный диалог" (Россия, Екатеринбург)
Ученые записки Национального института  педагогических наук им. Якова Гогебашвили «Сазриси» (Грузия)
Международный журнал евразийских исследований (зарубежный представитель и член редколлегии) (Турция)
«Последователи «Бейтус-Сефа» (литературно-художественный, научно-публицистический журнал) (Азербайджан)

Сборники, серии, газеты
«Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук»
«Библиотека филолога»
«Источники азербайджанского мультикультурадизма»
«Наука и общество»
«Восток и Запад»"Şərq və Qərb"
«Голос Влстока» (газета)
"ZiM.Az" (сайт)

Примечания

Ссылки 
 Гаджиев Асиф Аббасович Оглу
 Книги Гаджиева А. А.
 Asif Hacılı
 Asif Hacılı. Ahıska türkləri: Vətən bilgisi
 Nayvəlilər-Hacıyevlər
 А. А. Гаджиев Ахалцихские турки. История. Этнография. Фольклор.
 Ahıska Türk Folkloru , Asıf HACILI, Aydın POLATOĞLU, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 

Литературоведы по алфавиту
Литературоведы СССР
Литературоведы Азербайджана
Литературные критики СССР
Литературные критики Азербайджана
Переводчики Азербайджана
Переводчики по алфавиту
Переводчики на азербайджанский язык
Литераторы, известные под псевдонимами
Фольклористы СССР
Фольклористы Азербайджана
Собиратели фольклора
Тюркологи Азербайджана
Педагоги по алфавиту
Педагоги Азербайджана
Публицисты Азербайджана
Авторы учебников литературы
Авторы школьных учебников
Сетевая литература
Ректоры вузов Азербайджана
Выпускники Бакинского государственного университета
Члены Союза писателей Азербайджана